Handschke ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Handschke (* 1990), deutscher Handballspieler
 Maik Handschke (* 1966), deutscher Handballtrainer